Moncur est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 Avard Moncur (1978-), athlète bahamien ;
 Bobby Moncur (1945-), footballeur puis entraîneur écossais ;
 Grachan Moncur III (1937-2022), tromboniste de jazz américain ;
 John Moncur (1966-), footballeur anglais.

Voir aussi

Homonymie de patronyme